Antoni Puigvert i Gorro (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès 1905 - Barcelona 1990) metge uròleg català.
 Antoni Puigvert i Romaguera (la Bisbal d'Empordà, Baix Empordà 1954) escriptor i poeta català.